Forældre har flere betydninger:

 Forælder
 Forældre (film fra 2007)
 Forældre (film fra 2016)
 Forældreansvarsloven
 Forældrekøb
 Forældremyndighed
 Forældrerådgivningen
 Forældrestemmen